Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль на телевидении вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с  награждения.

Список лауреатов и номинантов

2000-е 
{| class="wikitable" width="1000px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="10px"|Год
! width="80px"|Церемония
! width="95px"|Фотография лауреата
! width="200px"|Актёр
! width="300px"|Телевизионный фильм
! Роль
|-
| rowspan=3 align="center"|2005
| rowspan=3 align="center"|3-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Сергей Безруков
| style="background:#EEDD82"|«Участок»
| style="background:#EEDD82"|Павел Кравцов
|-
|• Алексей Серебряков
| «Баязет»
| Карабанов
|-
|• Евгений Сидихин
| «Таксист»
| Илья Орлов
|-
| rowspan=3 align="center"|2006
| rowspan=3 align="center"|4-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Сергей Шакуров
| style="background:#EEDD82"|«Брежнев»
| style="background:#EEDD82"|Брежнев
|-
|• Владислав Галкин
| «Диверсант»
| Калтыгин
|-
|• Сергей Маковецкий
| «Гибель империи»
| Нестеровский
|-
| rowspan=3 align="center"|2007| rowspan=3 align="center"|5-я| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Олег Янковский
| style="background:#EEDD82"|«Доктор Живаго»
| style="background:#EEDD82"|Комаровский
|-
|• Евгений Миронов
| «В круге первом»
| Глеб Нержин
|-
|• Андрей Смирнов
| «В круге первом»
| Бобынин
|-
| rowspan=4 align="center"|2008
| rowspan=4 align="center"|6-я
| rowspan=4 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Андрей Краско
| style="background:#EEDD82"|«Частный заказ»
| style="background:#EEDD82"|Марусев
|-
|• Игорь Класс
| «Завещание Ленина»
| Шаламов (в старости)
|-
|• Владимир Капустин
| «Завещание Ленина»
| Шаламов (в зрелом возрасте)
|-
|• Богдан Ступка
| «Сонька — Золотая Ручка»
| Лейба Соломониак
|-
| rowspan=3 align="center"|2009
| rowspan=3 align="center"|7-я
| rowspan=3 align="center"|
| style="background:#EEDD82"|★ Владимир Машков
| style="background:#EEDD82"|«Ликвидация»| style="background:#EEDD82"|Давид Гоцман
|-
|• Михаил Пореченков
| «Ликвидация»
| Кречетов
|-
|• Владислав Галкин
| «Диверсант. Конец войны»
| Григорий Иванович Калтыгин
|}

 2010-е 

 2020-е 

 Лидеры среди лауреатов 

 2 премии 

 Сергей Маковецкий (2013 - Дело гастронома № 1, 2014 - Жизнь и судьба) - 4 номинации

 Лидеры среди номинантов 

 4 номинации 

 Сергей Маковецкий (2006 - Гибель империи, 2012 - Пётр Первый. Завещание, 2013 - Дело гастронома № 1, 2014 - Жизнь и судьба) - 2 премии

 3 номинации 

 Владислав Галкин (2006 - Диверсант, 2009 - Диверсант. Конец войны, 2011 - Котовский) - 1 премия
 Александр Яценко (2015 - Оттепель, 2016 - Екатерина, 2020 - Ненастье)
 Александр Балуев (2013 - Жуков, 2014 - Жизнь и судьба, 2023 - Елизавета)

 2 номинации 

 Евгений Миронов (2007 - В круге первом, 2012 - Достоевский) - 1 премия
 Владимир Машков (2009 - Ликвидация, 2016 - Родина) - 1 премия
 Сергей Пускепалис (2015 - Крик совы, 2018 - А у нас во дворе) - 1 премия
 Сергей Гармаш (2013 - Белая гвардия, 2018 - Мурка)
 Андрей Смоляков (2016 - Палач, 2019 - Операция «Сатана») - 1 премия
 Александр Петров (2019 - Sпарта, 2020 - Звоните ДиКаприо!) - 1 премия
 Павел Деревянко (2014 - Обратная сторона Луны, 2020 - Домашний арест) - 1 премия
 Максим Матвеев (2018 - Анна Каренина. История Вронского, 2021 - Триггер') - 1 премия''

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 
 Номинанты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам